В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Маріана Сіміонеску здобула титул, у фіналі перемігши Неріду Грегорі 6-4, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Іванна Мадруга (чвертьфінал)
 Марін Луї (2-ге коло)
 Відсутня
 Ліндсі Морс (1-ше коло)

 Рената Томанова (2-ге коло)
 Гайді Айстерленер (чвертьфінал)
 Duk-Hee Lee (2-ге коло)
 Джулі Гаррінгтон (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу